Мерку́рий Елеаза́рович Комаро́в (—) — промышленный и общественный деятель Российской империи.

Биография 
Родился в деревне Кузовлево Рыбинского уезда Ярославской губернии. Пользовался громадным влиянием среди московского купечества, много сделал для улучшения качеств московских фабрикатов. Был возведён в потомственное дворянство. Комаров был щедрым жертвователем во многие благотворительные учреждения Петербурга и умер в должности председателя совета дома призрения и ремесленного образования детей в Петербурге. На средства Комарова был издан капитальный труд сенатора Семёнова по истории освобождения крестьян, «Дарвинизм» Н. Данилевского и др.

Владел поместьем в селе Вощиково (ныне Пошехонский район Ярославской области).

Умер 15 марта 1894 года в Санкт-Петербурге. Похоронен в селе Ильинское на Эге Пошехонского уезда.

Примечания

Литература 
 

Общественные деятели Российской империи
Меценаты Российской империи